Karschin steht für:
 
 deutscher Name von Karsin in der Woiwodschaft Pommern
 Die Karschin wurde die deutsche Dichterin  Anna Louisa Karsch genannt